The Happy Ending (1925), een film van George A. Cooper
The Happy Ending (1931), een film van Millard Webb
The Happy Ending (1969), een film van Richard Brooks